Желтогубая квакша  () — вид бесхвостых земноводных из семейства квакш, единственный представитель рода Rheohyla. Родовое название происходит от  — «поток» и  — «квакша»,  и указывает на места разможения в быстрых ручьях.  Видовое название происходит от уменьшительного префикса  и  — «барабан», и указывает на относительно маленькие барабанные перепонки данного вида.

Описание 
Самцы вырастают до 38 мм, самки до 51 мм в длину. Пальцы передних лап перепончаты на одну треть, задних — на три четверти. Кожа спины гладкая. Окраска спины бледно-зелёная, брюхо кремово-белое. У головастиков относительно небольшой ротовой диск.

Образ жизни 
Обитает в зарослях бромелий и ксантосом на высотах 350-2000 м над уровнем моря. Также может опускаться на землю, прятаться в кустах или на небольших растениях.

Распространение 
Эндемик восточной и центральной Мексики, обитает в Восточной Сьерра-Мадре, Сьерра-Мадре-де-Оахака и Сьерра-де-лос-Тустлас.

Примечания 

Земноводные Центральной Америки
Животные, описанные в 1863 году